

Geografia

Francia 
 Rances – comune nel dipartimento dell'Aube (Grande Est)

Svizzera 
 Rances – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)